Tylaphelenchus är ett släkte av rundmaskar. Tylaphelenchus ingår i familjen Aphelenchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Tylaphelenchus